Монтисело има више значења:
 Монтисело (Луизијана)
 Монтисело (Џорџија)
 Монтисело (Ајова)
 Монтисело (Илиноис)
 Монтисело (Флорида)
 Монтисело (Јута)
 Монтисело (Њујорк)
 Монтисело (Арканзас)
 Монтисело (Висконсин)
 Монтисело (Индијана)
 Монтисело (Кентаки)
 Монтисело (Минесота)
 Монтисело (Мисисипи)
 Монтисело (Мисури)